Orchamus (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
 Orchamus (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen